Parabrotulidae är en familj av fiskar. Parabrotulidae ingår i ordningen ormfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parabrotulidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Parabrotulidae